Duba (Saoedi-Arabië), een stad in Saoedi-Arabië
 Dubá, een stad in Tsjechië